Гальпе́рина (женская форма от ) — еврейская фамилия; образована от названия немецкого города Хайльбронн в земле Баден-Вюртемберг.

Фамилия возникла не позднее конца 16 века, и за прошедшее с тех пор время в результате переселения носителей из страны в страну возникли многочисленные варианты её написания — Гал(ь)перн, Хал(ь)перн, Альпер, Альперович, Альперт, Альферт и др. Фамилию носили четыре раввинских рода в России, Польше и Германии в XVI—XVIII веках.

 Известные носители 
 Гальперина, Берта Давидовна (Белла Давыдовна; 1930—2022) — советский и российский историк, археограф.
 Гальперина, Евгения Львовна (1905—1982) — советский литературовед, переводчица.
 Гальперина, Елена Михайловна (1918—1996) — советская писательница, драматург и поэт.
 Гальперина, Мария Иосифовна (род. 1975) — российский переводчик художественной литературы, сценарист.
 Гальперина, Раиса Дмитриевна (род. 1959) — заслуженный тренер России (прыжки в воду).
 Гальперина, Ревекка Менасьевна (1894—1974) — советская переводчица художественной литературы, редактор.
 Гальперина, Элеонора Яковлевна (Нора Галь) (1912—1991) — советская переводчица, литературовед, критик и теоретик перевода.
 Гальперина, Юдифь Самойловна (1914—1985) — советская театральная актриса.

Составные фамилии 
 Гальперин-Каминская, Нина Ильинична (Nina Halpérine-Kaminsky, урождённая Гинцбург; ?—1925) — переводчица художественной прозы на французский язык, жена И. Д. Гальперина-Каминского. Юдовина-Гальперина, Татьяна Борисовна (1945—2003) — советский и российский музыкальный педагог.